Христо Иванов Батанджиев е български революционер, деец на националноосвободителното движение в Македония и Одринско.

Биография 
Роден е през 1869 година в град Гумендже, Османска империя (днес Гумениса, Гърция), в което баща му Иван Батанджиев е бил свещеник през 70-те години на XIX век и член на Гумендженската българска община. През 1888-1911 година е учител в Солунската българска мъжка гимназия и секретар на българската митрополия в Солун. През октомври 1893 година е един от шестимата основатели на революционния комитет в Солун, поставил началото на Вътрешната македоно-одринска революционна организация. След Младотурската революция през 1908 година се включва активно в Съюза на българските конституционни клубове в Македония.

През юни 1913 година, след избухването на Междусъюзническата война е арестуван от гръцките власти и заедно с много други българи от Солун е натоварен на кораб с цел да бъде интерниран на остров Трикери. По пътя обаче, заедно с българския архимандрит Евлогий Батанджиев е хвърлен в Егейско море.

Днес в софийския квартал „Орландовци“ има улица, носеща името му.

Жени се за учителката в Солунската българска девическа гимназия Екатерина Периклиева (1909). Негов син е Иван Батанджиев, български спортен деятел, футболен съдия и национален треньор, един от създателите на Националната футболна дивизия, председател на Българския футболен съюз. Негов внук е геологът Иван Батанджиев.

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Родени в Гумендже
Учители в Солунската българска мъжка гимназия
Членове на Съюза на българските конституционни клубове
Загинали през Междусъюзническата война
Български просветни дейци от Македония
Членове на Солунската българска община